Con el término bandera de Granada podemos referirnos a:

 la bandera de Granada, país americano del Caribe;
 la bandera de Granada, provincia de España;
 la bandera de Granada, ciudad española y capital de la provincia homónima;
 la bandera de Granada, municipio de Antioquia (Colombia);
 la bandera de Granada, municipio de Cundinamarca (Colombia);
 la bandera de Granada, municipio de Meta (Colombia);
 la bandera de Granada, ciudad de Nicaragua y capital del departamento homónimo.